Judita Grojčská (1066? – 17. prosince 1108) byla dcera Vratislava II. a Svatavy Polské a česká princezna. Své jméno dostala stejně jako její sestra, polská kněžna Judita, po jejich babičce Jitce (Juditě) ze Svinibrodu.

V roce 1086 se konal pohřeb první z Judit, polské kněžny, a svatba té druhé. Asi dvacetiletá česká princezna se provdala ze třicetiletého Wiprechta z Grojče. Ten byl v té době přítelem, rádcem a bojovníkem jejího otce už asi deset let a Judita ho tedy musela znát (většina nevěst ve středověku manžela poznala až v den svatby). Věnem Wiprecht získal zemi nedaleko českých hranic, území Nišanů, Labskou kotlinu k Drážďanům a oblast kolem Budyšína.

Z dětí Wiprechta a Judity se tři dožily dospělosti - kolem roku 1088 se narodil Wiprecht (Václav), poté Jindřich a dcera Berta, provdaná za hraběte Dediho z rodu Wettinů. Společně s manželem vybudovala hrad Schwerzau.

Judita Grojčská zemřela 17. prosince 1108. Wiprecht se oženil ještě podruhé, s Kunigundou z rodu Beichlingenů.

Vývod z předků

Reference

Literatura 
 

Přemyslovci
České princezny
Čeští římští katolíci
Pohřbení v klášteře Pegau
Narození v roce 1066
Úmrtí 17. prosince
Úmrtí v roce 1108
Ženy